Kabinett Haseloff steht für folgende Regierungen von Sachsen-Anhalt:

 Kabinett Haseloff I (2011–2016)
 Kabinett Haseloff II (2016–2021)
 Kabinett Haseloff III (seit 2021)